Alexander Obolenski () ist der Name folgender Personen:

* Alexander Dmitrijewitsch Obolenski (1847–1917), russischer Politiker und Unternehmer 
 Alexander Nikolajewitsch Obolenski (1872–1924), russischer Fürst und Generalmajor 
 Alexander Petrowitsch Obolenski (1780–1855), russischer Offizier und Politiker
 Alexander Sergejewitsch Obolenski (1916–1940), russisch-britischer Rugbyspieler und Kampfpilot
 Alexander Wassiljewitsch Obolenski († 1501), russischer Fürst, Adeliger, Bojar